Walkden ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Walkden, 1. Baron Walkden (1873–1951), britischer Gewerkschafter und Politiker (Labour Party)
 Bianca Walkden (* 1991), britische Taekwondoin
 Christopher Walkden (1938–2011), britischer Schwimmer
 Pat Walkden (* 1946), rhodesisch-südafrikanische Tennisspielerin

Walkden steht für:
 Walkden (City of Salford), eine Stadt in der Nähe von Manchester